Евгений Вольдемарович Самойлов (род. , ) — российский , арт-менеджер, коллекционер современного искусства, владелец арт-галереи «16thLINE», основатель арт-пространства MAKARONKA и независимого экспериментального театра «18+».

Биография 
В 1995 году окончил философский факультет Ростовского государственного университета по специальности «Социология». Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Предприниматели как социально-структурная общность».

С 1996 года занимался предпринимательской деятельностью. Возглавляет металлургический холдинг, специализирующийся на производстве сплавов цветных металлов.

В 2005 году Евгений Самойлов защитил докторскую диссертацию на тему «Культурные запреты как фактор экономического развития».

В 2009 году в качестве частной инициативы основал в Ростове-на-Дону арт-галерею «16thLINE», для которой построил в историческом центре Ростова-на-Дону великолепное здание. За несколько лет своего существования галерее удалось выйти на международный уровень и представлять Россию в Вене на международной ярмарке «VIENNAFAIR The New Contemporary», в Лондоне на международной арт-ярмарке «ART13», в Париже на международной выставке «Art Paris Art Fair». Планирует открыть филиалы галереи в Берлине и Лондоне.

В январе 2013 года Самойлов открыл в Ростове-на-Дону на территории бывшей макаронной фабрики некоммерческое арт-пространство MAKARONKA и независимый экспериментальный театр «18+».

В октябре 2012 года стал победителем премии «ТОП-35. Успешные люди нашего города — 2012» в номинации «Искусство», проводимой журналом «Собака. Ростов-на-Дону». Спустя год Самойлов повторил свой успех в той же номинации.

В 2014 году Самойлов был включен в ежегодный рейтинг самых влиятельных персон российской художественной сцены по версии The Art Newspaper Russia.

Являлся Председателем Ростовского сигарного клуба.

В 2019 году спектакль-прогулка Театра «18+» «Волшебная страна» стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Эксперимент», также на «Золотую маску» были номинирован и другой спектакль театра — «Ханана».

В 2020 году Самойлов основал проект TrashPanda, нацеленный на защиту окружающей среды и эффективное обращение с отходами. В конце 2020 года был запущен первый локальный пилот в Ростове-на-Дону, а также мобильное приложение Trash Panda, благодаря которому осуществляется сбор восстанавливаемых отходов и их дальнейшая сдача в переработку.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Самойлов: Искусство и бизнес
 Официальный сайт 16thLINE art-gallery
 Интервью с Самойловым в The Art Newspaper Russia
 Евгений Самойлов: владелец галереи современного искусства и ресторана 16thLine
 https://161.ru/text/culture/65567441/
 https://gorodn.ru/razdel/obshchestvo_free/v_gorode/24069/
 Экологический проект TrashPanda.ru

Википедия:Биографии современников
Коллекционеры современного искусства
16thLINE art-gallery
MAKARONKA
Выпускники Ростовского государственного университета
Кандидаты социологических наук